Mechanicsburg puede hacer referencia a:
Mechanicsburg (Illinois)
Mechanicsburg (Ohio)
Mechanicsburg (Pensilvania)
Municipio de Mechanicsburg (condado de Sangamon, Illinois)